Кума́р Рам Нараи́н Картикея́н (; 14 января 1977, Коимбатур, Индия) — индийский автогонщик, первый пилот Формулы-1 из Индии.

Карьера 
Дебютировал в Формуле-1 в составе команды Jordan в сезоне  года. Единственный раз в карьере финишировал в очковой зоне в Гран-при США, заняв 4 место в гонке, в которой стартовали 6 пилотов (из-за отказа выходить на старт команд, использовавших шины Michelin. В 2006—2007 годах был тест-пилотом WilliamsF1.

В сезонах 2007—2009 гг. выступал в чемпионате A1 GP в составе индийской национальной команды. Выиграл Гран-при Великобритании в августе 2007 года на трассе Брэндс-Хэтч. В сезонах 2010—2011 гг. выступал в чемпионате Суперлига Формула (Superleague Formula) за команду ПСВ Эйндховен — PSV Eindhoven (Superleague Formula team).

Возвращение Картикеяна в Формулу-1 состоялось в  году. Гонщик стал выступать за HRT. В  Картикеян также выступал в Формуле-1 за эту команду. HRT была одной из слабейших команд чемпионата, и очков Картикеяну набрать не удалось; в Гран-при Австралии и в 2011, и в 2012 он даже не прошёл квалификацию.

Таблица результатов

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Jordan  Grand Prix
! Jordan  EJ15
! Toyota RVX-05  3,0 V10
! 

|

|-
!
! Hispania  Racing F1 Team
! Hispania  F111
! Cosworth  CA2011 2,4 V8
!

|

|-
!
! HRT F1 Team
! HRT  F112
! Cosworth  CA2012 2,4 V8
! 

|}

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на espnf1.com
 

Автогонщики Индии
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Формулы-1 из Индии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jordan
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Hispania
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Индии
Пилоты Arena Motorsport
Гонщики Superleague Formula